

Algemeen 
 Hugo (voornaam), een jongensnaam
Hugo (drank), een Italiaanse wijncocktail
Hugo (2011), een film uit 2011 van Martin Scorsese
 Hugo (boekenserie), een van oorsprong Duitstalige jeugdboekenserie
 Hugo (strip), een stripreeks van Bernard Dumont

Personen 
 Chad Hugo, een Amerikaans muziekproducent
 Jean Hugo, een Zuid-Afrikaans golfer
 Victor Hugo, een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman

Amerikaanse plaatsen 
 Hugo (Colorado)
 Hugo (Minnesota)
 Hugo (Oklahoma)